Кри́стоффер Ка́леб (Крис) По́лаха (; род. 18 февраля 1977 года) — американский актёр кино и телевидения, известный по ролям Джейсона Мэттьюза в «Северных берегах», Натаниэль «Бэйза» Бэйзила в шоу «Жизнь непредсказуема» и Генри Батлера в триллере «Двойник».

Карьера 
Крис играл одну из главных ролей в сериале «Мисс школьный психолог» канала ABC и появился в сериале «Вернуть из мёртвых». Исполнял главную роль в семейной драме «Жизнь непредсказуема» — его герой Натаниэль Бэйзил, владелец бара, узнаёт, что у него есть дочь-подросток, которую в тайне родила его школьная подружка, а затем отдала девочку приёмным родителям. Сериал продержался в эфире 2 сезона. С 2011 по 2012 год снимался в драматическом триллере «Двойник» с Сарой Мишель Геллар в главной роли.

В 2014 сыграл роль Джона Голта в фильме «Атлант расправил плечи, часть 3», экранизации романа Айн Рэнд. 18 ноября 2018 года стало известно, что Полаха присоединился к актёрскому составу «Чудо-женщина 1984».

Личная жизнь 
7 июня 2003 года Полаха женился на актрисе Джулианне Моррис — у пары трое сыновей: Кристофер Калеб Полаха-Младший (род. 28 июля 2004), Мика (род. 6 апреля 2006) и Джуд (2 января 2011).

Сайт «BuddyTV» поместил актёра на 8 место в списке «100 самых сексуальных мужчин на телевидении в 2010 году» и на 34 место в аналогичном списке в 2011 году.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США